Coupe de Nice 2016 – międzynarodowy turniej seniorów w łyżwiarstwie figurowym w sezonie 2016/2017. Został rozegrany pomiędzy 19-23 października 2016 roku we francuskiej Nicei.

Wśród solistów, podobnie jak przed rokiem, triumfował reprezentant gospodarzy Chafik Besseghier, natomiast w rywalizacji solistek najlepsza okazała się również jego rodaczka Maé-Bérénice Méité. Spośród par sportowych najlepsi byli Czesi Anna Dušková i Petr Bidař, natomiast w rywalizacji par tanecznych zwyciężyli Francuzi Marie-Jade Lauriault i Romain Le Gac.

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne

Bibliografia 
 

2016 w łyżwiarstwie figurowym
2016 we Francji
Sport w Nicei